Mikić ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Mikic (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Leo Mikić (* 1997), kroatischer Fußballspieler
 Mato Mikić (1937–2019), jugoslawischer Politiker, Bürgermeister von Zagreb 1982–1983 und 1986–1990
 Mihael Mikić (* 1980), kroatischer Fußballspieler
 Nikola Mikić (* 1985), serbischer Fußballspieler